Rewind ("riavvolgere" in lingua inglese) è il tasto che serve per riavvolgere il nastro in un riproduttore di cassette.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Rewind – film del 1998 diretto da Sergio Gobbi
 Rewind – film del 1999 diretto da Nicolás Muñoz
 Rewind – film del 2010 diretto da P.J.llon
 Rewind – film del 2013 diretto da Jack Bender

Televisione 
 Rewind – programma televisivo di Rai Storia.
 Rewind - Visioni private – programma televisivo di Rai Storia e di Rai Uno.

Musica 
 Rewind (1971-1984) – album dei Rolling Stones del 1984
 Rewind – singolo di Vasco Rossi tratto dall'album Canzoni per me del 1998
 Rewind – album di Vasco Rossi del 1999
 Rewind – video di Vasco Rossi del 1999
 Rewind – tour di Vasco Rossi
 Rewind – album di Ricky Fanté del 2004
 Rewind – singolo di Paolo Nutini del 2006, dall'album These Streets
 Rewind – album di J.J. Cale del 2007
 Rewind – DVD degli Stereophonics del 2007
 Rewind – album dei Rascal Flatts del 2014